Strek (baksteenzijde) - lange smalle zijde van een baksteen
 Strek (metselconstructie) - gemetselde constructie boven muuropeningen